Quellort bezeichnet 

 in der Verkehrsplanung, den Ort, aus dem der Verkehr in einen anderen Ort, den Zielort, fließt, siehe Reise,
 den Ort einer Quelle.